Existuje více nositelů příjmení Macura nebo Macurová:

 Alena Macurová (* 1946), česká bohemistka, profesorka FF UK
 Josef Macura (1919–?), československý politik polské národnosti
 Milorad Macura (1914–1989), srbský a jugoslávský architekt
 Ondřej Macura (* 1980), český básník a prozaik
 Tomáš Macura (* 1964), český politik, primátor Ostravy
 Vladimír Macura (1945–1999), český spisovatel, literární vědec a překladatel
 Zuzana Macurová (* 1980), česká florbalistka a reprezentantka